Der deutsche Sportverein Rodelclub Berchtesgaden e. V. (RC Berchtesgaden) mit den Abteilungen Rodeln und Skeleton ist einer der führenden Rodel-Vereine der Welt mit Sitz in Berchtesgaden.

Geschichte 
Der RC Berchtesgaden wurde am 4. Februar 1923 in Berchtesgaden gegründet. Schon im folgenden Jahr wurde der Verein durch den Deutschen Rodelbund zum „Vorsitzenden Verein“ des Bezirksverbandes Ober- und Niederbayern ernannt. 1926 wurden durch den RC Berchtesgaden erstmals Bayerische Meisterschaften ausgetragen, bei denen die Lokalmatadoren die Titel gewannen. Bei allen Olympischen Winterspielen der Geschichte, bei denen eine der Sportarten des Vereins vertreten war (ab 1964), waren Athleten des Vereins vertreten und bis auf 1972 und 2006 gewann mindestens ein Sportler des Rodelclubs Berchtesgaden mindestens eine Medaille. Erster Olympiamedaillengewinner war Hans Plenk. Heimatbahn des Vereins ist die Kunsteisbahn Königssee.

Mitglieder 
Der Verein hat über 200 Mitglieder, darunter 40 aktive Spitzen- und Nachwuchsathleten. Zahlreiche ehemals selbst als Sportler aktive Vereinsmitglieder besetzen heute Trainer- oder Funktionärsposten im Verein und in übergeordneten Verbänden des Rodel- und Skeletonsports. Mit Josef Fendt stellt der Verein den Präsidenten des Rennrodel-Weltverbandes FIL, weiters unter anderem den deutschen Nationaltrainer Norbert Loch, den Generalsekretär des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland Thomas Schwab, sowie das BSD-Vorstandsmitglied Alexander Resch. Andreas Graitl bayerischer Landestrainer Rennrodeln und Anja Huber wirkt als Bundes-Nachwuchs-Trainerin für die Sportart Skeleton.

Bisher erfolgreichster Sportler des Vereins mit Sitz in Berchtesgaden ist Georg Hackl, der inzwischen ebenso als Trainer tätig ist. Die Athleten des Vereins sind in ihren Sportarten sowohl im Senioren- als auch Nachwuchsbereich im internationalen Spitzenfeld zu finden. In der Weltspitze etablierte aktive Spitzensportler des RC Berchtesgaden sind Felix Loch, Tobias Wendl (beide Rennrodeln / Kunstbahn). Aus dem Nachwuchsbereich rückte Anna Berreiter in der letzten Saison in den Rennrodel-Weltcup auf. Die Skeleton-Sportler Lukas Nydegger (Gold), Josefa Schellmoser (Silber) und Elisabeth Schrödl (Bronze) konnten bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 in Lausanne auf der Natureisbahn von St. Moritz einen kompletten Medaillensatz gewinnen.

Erfolgreichste Athleten 
In der Liste werden die erfolgreichsten Athleten und Athletinnen des Vereins aufgeführt. Nach dem Namen und der Disziplin wird der Status angezeigt, Athleten die mit einem Kreuz gekennzeichnet sind, sind noch aktiv. Danach werden die Platzierungen bei Großereignissen (Gold-Silber-Bronze) angegeben:
 OS – Medaillenränge bei Olympischen Winterspielen
 WM – Medaillenränge bei Weltmeisterschaften
 EM – Medaillenränge bei Europameisterschaften
 DM – Titel bei Deutschen Meisterschaften
 GWC – Platzierungen auf den ersten drei Plätzen im Gesamtweltcup
 YOG – Medaillen bei Olympischen Jugendspielen

 Stand: April 2020

Seine Karriere im Verein begonnen, dann aber in einen anderen gewechselt ist unter anderem Skeletonfahrer Mirsad Halilovic. Umgekehrt beendete beispielsweise Skeletonfahrerin Melanie Riedl ihre aktive Karriere ab der Saison 2004/05 bis 2006 im RC Berchtesgaden.

Weblinks 
 Internetpräsenz des Vereins

Einzelnachweise 

Wintersportverein
Rennrodeln (Deutschland)
Skeleton (Deutschland)
Sportverein (Landkreis Berchtesgadener Land)
Sport (Berchtesgaden)
Gegründet 1923
Organisation (Berchtesgaden)